Ibis blanc americà (Eudocimus albus), espècie d'au de la família dels tresquiornítids que viu entre la costa atlàntica dels Estats Units fins als tròpics americans
 Ibis blanc australià (Threskiornis molucca), espècie d'au de la família dels tresquiornítids (Threskiornithidae) que va ser considerat conespecífic amb l'ibis sagrat